Buglio ist der Familienname folgender Personen:

 Ludovico Buglio (1606–1682), italienischer Jesuit und Missionar
 Salvatore Buglio (* 1951), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Buglio in Monte, Dorf in der Provinz Sondrio, Lombardei, Italien